Посёлок городского типа — исторический тип поселений, существовавший в Латвийской ССР и Латвии в 1949—1993 годах. В настоящее время посёлков городского типа в Латвии нет: в 1990—1993 годах все они были преобразованы либо в города, либо в сельские населённые пункты.

См. также 
 Города Латвии

Примечания 

 
Латвия